Horváth Erzsébet levéltáros
 Horváth Erzsébet (1947) kosárlabdázó
 Horváth Erzsébet, Virágh Ernőné (1953) kajakozó